U.S. National Championships 1934 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1934 roku, na kortach West Side Tennis Club w Forest Hills. Mężczyźni rywalizowali w dniach 1–12 września, natomiast kobiety w dniach 13–18 sierpnia.

Była to pięćdziesiąta czwarta edycja turnieju męskiego i czterdziesta ósma damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

US Open według lat
1934 w tenisie ziemnym